

Geografia 
 Tsu – città della prefettura di Mie (Giappone)

Persone 
 Tsu – cognome Cinese (Zu in mandarino)
 Andrew Tsu (朱友渔; 1885-1986), vescovo anglicano cinese

Sigle 
 Teatro Stabile dell'Umbria
 Taiwan Solidarity Union

Università 
 Tbilisi State University – Università statale di Tbilisi
 Tartu State University, ora Università di Tartu, Estonia
 Tarlac State University, Filippine
 Tomsk State University, Russia
 Tula State University, Università statale di Tomsk, Russia
 Taiwan Shoufu University, a Tainan, Taiwan
 Thaksin University, Thailandia
 Thaksin University, a Songkhla, Thailandia
 Turkmen State University, a Ashgabat, Turkmenistan
 Tarleton State University, a Stephenville, Texas
 Tennessee State University, a Nashville, Tennessee
 Texas Southern University, a Houston, Texas

Codici 
 TSU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tabiteuea (Kiribati)
 tsu – codice ISO 639-3 della lingua tsou

Musica 
 Tsu – rapper italiano
 The Sunshine Underground – indie rock band inglese

Altro 
 Tsu – kana giapponese che rappresenta una mora
 Tsū – social network
 Truly Strong Universities – ranking di università giapponesi
 Tsu – soprannome dello streamer italiano TsukikoKimchi